WST est un code, qui signifie :
 tala, la monnaie des Samoa, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
  : Sculpture du front d'onde sonore inventé par le docteur Christian Heil.

Code